El apellido italiano Antonacci puede hacer referencia a:

 Anna Caterina Antonacci (1961), soprano y mezzosoprano italiana.
 Biagio Antonacci (1963), cantante italiano.
 Greg Antonacci (1947-2017), director, guionista, actor y productor estadounidense.